Lift steht für:

 Aufzugsanlage, eine Vorrichtung für den senkrechten Transport in Gebäuden
 Aufstiegshilfe (Erschließung), Sammelbegriff für bauliche Anlagen
 Skilift, speziell Aufstiegshilfen für Skifahrer
 umgangssprachlich eine Mitfahrgelegenheit im Auto, siehe Trampen
 im Tanzsport und in der Akrobatik eine Hebefigur
 hölzerne Kiste für Überseetransporte, auch Liftvan genannt
 der Unterschied zwischen erwartetem und tatsächlichem Wert, siehe Assoziationsanalyse
 Lift (Band), deutsche Artrockband
 Lift (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2001 
 Lift (Fluggesellschaft), südafrikanische Fluggesellschaft
 Lift (Framework), eine Software für Webanwendungen
 Lift (Magazin), Stuttgarter Stadtmagazin
 eine Getränkemarke, siehe Liste der Getränkemarken der Coca-Cola Company im deutschsprachigen Raum#Aktuelles Sortiment in Deutschland

LIFT steht für:
 London International Festival of Theatre

Siehe auch:

Abkürzung